Zenodor (tetrarca), tetrarca de Traconítida i Iturea
 Zenodor (escultor), artista i escultor grec
 Zenodor (matemàtic), matemàtic grec